Springer Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Springer Township (North Dakota)
 Springer Township (Logan County, Oklahoma)
 Springer Township (Oklahoma County, Oklahoma)